El término Eris puede referirse a:

 Eris, la diosa griega de la discordia;
 Eris, un planeta enano del Sistema Solar, descubierto en 2005;
 Eris, un género de arañas la familia Salticidae.
 Eris, una plataforma descentralizada para soportar contratos inteligentes